Osoby noszące nazwisko Umachanow:
 Bagawdin Umachanow (ur. 1971) – rosyjski zapaśnik
 Magomied-Sałam Umachanow (1918–1992) – radziecki polityk
 Murad Umachanow (ur. 1977) – rosyjski zapaśnik